Хендрик Мёркенс германский джазовый музыкант. Наибольшую популярность приобрел как виртуозный игрок на голландской гармонике и вибрафоне. Лидер группы, композитор.

Мёркенса назвали как наиболее важного исполнителя на губной гармоник в 2000 году на "Международном саммите гармоники" в Миннеаполисе, и в 2001 году на "Международном фестивале гармоники" в Троссингене.

Жизнь и работа 
Хендрик Мёркенс начал играть на вибрафоне в 16 лет, учился у Вольфганга Шлютер. Под влиянием Тутс Тилеманса он начал изучать хроматическую гармонику. В период с 1977 по 1988 год он учился в музыкальном колледже Беркли. Затем он провел некоторое время в Бразилии.

Вернувшись в Гамбург он работал в качестве вибрафониста, был приглашенным музыкантом в Оркестре детского радио. Выступал с известными музыкантами и собственной группой.

В 1992 году Хендрик Мёркенс переехал в Нью-Йорк, где гастролировал с трио Рэй Брауна.

Сотрудничество с известными музыкантами 
 Рэй Браун
 Тутс Тилеманс
 Херб Эллис
 Джеймс Муди
 Монти Александр
 Бадди Тейт 
 Дик Оттс 
 Херви Шварц 
 Чарли Берд 
 Херби Манн 
 Манделл Лоу

Дискография 
 Samba Importado (L+R Records, 1990)
 Herb Ellis Trio with Hendrik Meurkens – Burnin (Acoustic Music, 1998) 
 Mundell Lowe & Hendrik Meurkens – When Lights Are Low (Acoustic Music, 1999)
 Charlie Byrd – Homage to Jobim (Concord, 2005)
 Samba to Go (Zoho, 2009)
 Hendrik Meurkens / Gabriel Espinosa: Celebrando (Zoho, 2012)

Гастроли в России 
Хендрик Мёркенс неоднократно приезжал в Россию:
 «Джаз в саду Эрмитаж», фестиваль (Москва, 2012)
 Филармония джазовой музыки (Санкт-Петербург, 2012)
 Уфимский джаз-клуб (Уфа, 2012)
 EverJazz (Екатеринбург, 2012)

Ссылки 
 Официальный сайт (англ.)
 Хендрик Мёркинс на Allmusic 
 Интервью с Мёркенсом 

Джазмены
Вибрафонисты
Джазмены Германии